Francisca de Paula Segura y Ruiz (Santiago, 25 de enero de 1782-Pumanque, 1874) fue una criolla chilena, conocida principalmente por ser la cónyuge y madre del único hijo del patriota Manuel Rodríguez Erdoíza.

Biografía
Las fuentes y referencias históricas de Francisca de Paula son escasas y solo por su hijo, registro de bautismo y su certificado de defunción se sabe certeramente de su existencia y relación con el prócer Manuel Rodríguez.

Francisca de Paula Segura y Ruiz, nació en Santiago en 1782, era hija de los criollos dueños de una Hacienda en Pumanque, Nicolás Segura y Mercedes Ruiz.

Hacia fines de 1817, Manuel Rodríguez Erdoíza conoció en su calidad de disidente patriota y mantuvo una relación secreta y estable con Francisca de Paula Segura y Ruiz, una criolla no afín a los realistas, de posición acomodada de 36 años de edad; sin embargo, no han existido elementos probatorios físicos que certifiquen un matrimonio, que algunos historiadores mencionan celebrado en la Capilla de Reto, distante a 10 kilómetros de Pumanque y destruida totalmente por incendios. asimismo dadas las condiciones de inestabilidad y el enclave histórico del momento hacían muy improbable que Manuel Rodríguez hubiese querido o podido casarse. 

Sin embargo lo que se sabe más es que de esta relación nació un hijo de nombre Juan Esteban Rodríguez Segura, nacido el 24 de abril de 1818 en Pumanque, como consta en su rosario de bautismo, el cual se encuentra en exhibición en el Museo de Colchagua. Su hijo nació a un mes y dos días antes del asesinato de su padre.

Francisca de Paula jamás se casó y falleció en la Hacienda de Pumanque a sus 92 años y sus restos fueron inhumados en la iglesia parroquial Consagrada a la Virgen del Rosario de Pumanque.

Por voluntad de doña Francisca de Paula, su certificado de defunción la identifica como viuda de Manuel Rodríguez.

Referencias 

Nacidos en Santiago de Chile
Independencia de Chile